Esencial può riferirsi a:

 Esencial, album degli Inti-Illimani Histórico
 Esencial, album di Nek